De Keullerstraat is een laat-19e-eeuwse straat in het binnenstadskwadrant Rosariumbuurt in de Nederlandse plaats Venlo.

De straat loopt in westelijke richting van het Arsenaalplein tot aan de Deken Van Oppensingel. De straat is aangelegd nadat de vestingwerken zijn gesloopt, volgens het Plan van Uitleg dat werd opgesteld door Frederik Willem van Gendt. De straatnaam verwijst naar de Venlose schrijver, notaris en amateurhistoricus Lambert Keuller.

Straat in Venlo binnenstad